Первый дивизион Гонконга 2001/2002 — 92-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне клуб Саньхэй не смог отстоять первый в своей истории чемпионский титул, добытый сезоном ранее, а чемпионом в пятый раз в своей истории стал клуб Хэппи Вэлли.

Таблица

Результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *
 
 
 
 
 
 
 

 - Хэппи Вэлли получил техническое поражение в матче с Фукинь за выход на поле незарегистрированного игрока

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 2002/2003 на rsssf.com

Чемпионат Гонконга по футболу
Гонконг
2000-е годы в Гонконге